Кривский сельсовет — название административно-территориальных единиц:

Белоруссия 
 Кривский сельсовет — сельский Совет в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Кривский сельсовет — сельское поселение в Усманском районе Липецкой области.

См. также 
 Кривской сельсовет